Краславский район () — бывший административный район на юге Латвии в области Латгале. Граничил с Даугавпилсским, Прейльским, Резекненским и Лудзенским районами Латвии, а также с Витебской областью Белоруссии.

История 
17 апреля 1962 года к Краславскому району была присоединена часть территории упразднённого Дагдского района.

По окончании административно-территориальной реформы Латвии 1 июля 2009 года бо́льшая часть района была разделена на Краславский и Дагдский края. Остальные три волости Краславского района были объединены с Аглонской волостью Прейльского района, образуя Аглонский край.

Население

Ссылки

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии